Ronald González puede referirse a:
Ronald González Brenes (1970-), un exfutbolista y entrenador costarricense.
Ronald González Tabilo (1990-), un futbolista chileno.
Rónald González (ciclista) (1981-), un ciclista venezolano.